Wuyuan kan syfta på:
Wuyuan, Bayan Nur
Wuyuan, Shangrao
 Wuyuan (socken i Kina)

WP:Projekt Kina